Hanstedt kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hanstedt, Harburg – kommun, Landkreis Harburg, Niedersachsen, 
 Hanstedt,  Uelzen – kommun, Landkreis Uelzen, Niedersachsen,